Са́лов (Са́лова) — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Салов, Александр Михайлович (1917—1940) — советский лётчик, Герой Советского Союза времен Зимней войны с Финляндией.
 Салов, Валерий Борисович (род. 1964) — российский шахматист.
 
 
 Салов, Геннадий Вячеславович (род. 1960) — советский и российский футболист и тренер.
 
 
 Салов, Илья Александрович (1835—1902) — русский писатель.

 Салова, Ирина Васильевна (род. 1961) — советская биатлонистка.
 Салова, Неонила Михайловна (1860—1941) — русская революционерка, народница.

Топоним 
 Салов — верхнелужицкая деревня, федеральная земля Саксония, Германия
 Салов — село Киевской области Украины.

См. также 

 
 
 
 Салова-Яха